Donji Kraljevec (Međimurje), een gemeente in de Kroatische provincie Međimurje
Donji Kraljevec (Hrašćina), een plaats in de gemeente Hrašćina in de Kroatische provincie Krapina-Zagorje